Commission de coordination du triathlon en France
Communauté de communes des Trois Forêts